Карл Васильевич Пистолькорс (1798—1876) — генерал-лейтенант, Бобруйский комендант.

Биография 
Родился в 1798 году.

Образование получил в 1-м кадетском корпусе, из которого выпущен 19 марта 1812 года прапорщиком в лёгкую № 56 роту 1-й запасной артиллерийской бригады.

В 1813—1814 годах Пистолькорс принимал участие в Заграничном походе русской армии, 15 октября 1813 года при штурме крепости Штаде в Германии был ранен пулей в грудь и в грудь же контужен картечью. За отличие в этой кампании был награждён орденами св. Анны 3-й степени и св. Владимира 4-й степени с бантом.

16 июня 1818 года произведён в поручики 21-й конно-артиллерийской роты. В 1829 году Пистолькорс сражался против турок на Дунае и был награждён орденом св. Анны 2-й степени.

Продолжая службу в артиллерии Пистолькорс в 1831 году был уже подполковником и командовал конно-артиллерийской ротой № 11, во главе которой принял участие в кампании против восставших поляков. Здесь он себе заслужил польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени и золотую саблю с надписью «За храбрость».

В 1839 году Пистолькорс был произведён в полковники и в 1845 году назначен командующим сводной конно-артиллерийской дивизией. С 1848 года он состоял при начальнике артиллерии действующей армии и 3 апреля 1849 года получил чин генерал-майора.

В 1850 году Пистолькорс был назначен командующим 8 округами Новороссийского военного поселения, 6 декабря 1857 года произведён в генерал-лейтенанты и в 1863 году получил должность Бобруйского коменданта. В 1865 году зачислен по полевой конной артиллерии и в запасные войска.

Скончался 26 апреля 1876 года.

Награды 
Среди прочих наград Пистолькорс имел ордена:
 Орден Святой Анны 3-й степени (1813 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1813 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1829 год)
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 3-й степени (1831 год)
 Золотая сабля с надписью «За храбрость» (5 мая 1832 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1836 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (29 ноября 1837 года, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах, № 5582 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1843 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1851 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1852 год, императорская корона к этому ордену пожалована в 1855 году)
 Орден святого Владимира 2-й степени (1860 год)
 Орден Белого орла (1865 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 308. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Ежегодник русской армии за 1877 год. Часть II. — СПб., 1877. — С. 71
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007. — С. 200, 494. — ISBN 978-5-903473-05-2
 Потоцкий П. Столетие российской конной артиллерии (1794—1894 гг.). — СПб., 1894. — С. 171 (1-й пагинации), 33, 36, 39 (2-й пагинации)
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 15 июля. — СПб., 1855. — С. 302
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 января. — СПб., 1876. — С. 196—197

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Карл Васильевич
Выпускники Первого кадетского корпуса
Артиллеристы Российской империи